Флаг муниципального образования Газырское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 января 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4782.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из жёлтого креста с шириной полос в 1/3 ширины полотнища и одинаковых по форме участков в его углах, вверху — двух голубых, внизу — двух зелёных. Посередине креста воспроизведено чёрное изображение бороны, на каждом из голубых участков — белое с чёрными деталями изображение летящего (в сторону древка) жаворонка».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый крест символизирует христианство и благо. Жёлтый цвет (золото) также символизирует процветание, достаток, хлеб, прочность, стабильность, почёт и уважение.

Изображение бороны символизирует труд земледельца, созидающий все основные блага и жизненные ценности. Чёрный цвет бороны символизирует постоянство, вечную зависимость человечества от крестьянского труда.

Изображение летящих жаворонков знаменует приход весны, пробуждение земли, трудолюбие хлебопашца, торжество жизни. Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, веры, искренности, мира.

Голубой цвет (лазурь) символизирует чистое небо, добродетель, волю, движение вперёд, щедрость, целеустремлённость, настойчивость и упорство.

Зелёный цвет — символизирует изобилие, плодородие, спокойствие, радость, красоту природы, весну, надежду и вечность жизни, ликование и торжество жизни.

Примечания 

Флаги с изображением жаворонка